

Точки, които се раздават на шампионатите

Вижте също 
 Световна ранглиста по снукър за 2008/2009

Снукърни сезони